Flatatjärn kan syfta på:

Flatatjärnen, Jämtland,sjö i Strömsunds kommun,  (9,52 ha)
Flatatjärnen, Lappland,sjö i Vilhelmina kommun,  (3,65 ha)

Se även
Flattjärn